«Ройал Оук» () — станция лондонского метрополитена в районе Уэстбурн-Грин округа Вестминстер. Станция расположена между станциями Уэстбурн-парк и Паддингтон. Несмотря на то, что движение поездов по линии Паддингтон — Хаммерсмит открылось 1 июня 1864 года, станция под таким названием приняла первых пассажиров только 30 октября 1871 года. Относится ко второй тарифной зоне.

Когда-то на станции Ройал Оук останавливались пригородные железнодорожные поезда (станция была первой по пути следования от Паддингтонского вокзала), следующие по линии Грейт Вестерн Мэйн Лайн () на Бристоль и Гринвич, однако, в начале 1990-х годов пригородные поезда перестали останавливаться на данной станции из экономических соображений. На сегодняшний день станция обслуживается только поездами метро линии Хаммерсмит-энд-Сити.

Считается, что название станции дал расположенный неподалёку паб с одноимённым названием.

Рядом со станцией проходит автомагистраль А40.

Иллюстрации

Примечания

Ссылки 
 Фотографии из архива Лондонского Музея Транспорта

Станции Лондонского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1871 году
Линия метрополитена Хаммерсмит-энд-Сити
Кольцевая линия Лондонского метрополитена